Shore Acres – film del 1914 diretto da John H. Pratt
La baia della morte (Shore Acres) – film del 1920 diretto da Rex Ingram